Asylgesetz (AsylG) steht für:

 Asylgesetz (Deutschland), früher Asylverfahrensgesetz
 Asylgesetz (Schweiz), von 1998
 Asylgesetz 2005 (Österreich)
 Asylgesetz (Liechtenstein)

Siehe auch:
 Asylrecht, zum Rechtsgebiet